«О мышах и людях» () — повесть Джона Стейнбека. Этот термин может также означать:

 «О мышах и людях» — экранизация одноимённой новеллы Джона Стейнбека 1939 года
 «О мышах и людях» — экранизация одноимённой новеллы Джона Стейнбека 1992 года
 «Of Mice and Men» — сингл группы Megadeth
 Of Mice & Men — американская металкор группа